Рейниър () може да се отнася за:

САЩ 
 Рейниър – град в щата Орегон
 Рейниър – град в щата Вашингтон
 Маунт Рейниър (Mount Rainier) – вулкан и най-висок връх в щата Вашингтон (4392 m)
 Маунт Рейниър (Mount Rainier National Park) - национален парк в щата Вашингтон

Вижте също 
 Рейнър